Marianne Weber può riferirsi alle seguenti persone:

 Marianne Weber – sociologa tedesca (1870-1954), moglie di Max Weber
 Marianne Weber – cantante olandese (n. 1955)